Храм Положения Ризы Божией Матери — название православных храмов, освящённых в честь праздника Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Обиходные названия: церковь Ризоположения, Ризположенская церковь, Ризположенский собор.

Костромская область 
 Церковь Положения Ризы Божией Матери — в селе Вожерово Нейского района.
 Ризоположенская церковь — в селе Герасимово Солигаличского района.
 Церковь Положения Ризы Божией Матери — в селе Жуково Чухломского района.
 Церковь Положения Ризы Божией Матери — в селе Озерки Костромской области Чухломского района.
 Ризположенская церковь — в селе Парфеньево.

Москва и область 
 Церковь Ризоположения в Московском Кремле — в Москве.
 Храм Ризоположения в Леонове — в Москве.

Другие 
 Церковь Положения Ризы Божией Матери — в селе Васильково Тверской области.
 Церковь Ризоположения из села Бородава — в городе Кириллове Вологодской области.
 Ризоположенский собор Ризоположенского монастыря — в Суздале.
 Ризоположенская церковь — в селе Тихий Плёс Верхнеуслонского района.
 Церковь Ризоположения в Крестах — в Ярославле.

См. также 
 Ризоположенский монастырь
 Храм Положения Ризы Господней